Bloem (plant)
 Snijbloem, een bloem voor een boeket
 Bloem (keuken), fijn gemalen meel
 De Bloem, een korenmolen in Amsterdam
 Bloem (band), een Nederlandse band uit begin jaren tachtig

Personen
 Met Bloem als voornaam:
 Bloem de Ligny, een Nederlands artieste
 Met Bloem als familienaam:
 Bas Bloem, een Nederlands hoogleraar neurologie
 J.C. (Jacques) Bloem, een Nederlands dichter
 Jordi Bloem, een Nederlands weerpresentator
 Marion Bloem, een Nederlands schrijfster
 Met Bloemen als familienaam:
 Karin Bloemen, een Nederlands artieste
 Ted-Jan Bloemen, een Canadees langebaanschaatser